

Patronyme 
Michel Saindon, notaire royal et arpenteur, ancêtre de tous les Saindon d'Amérique du Nord.
Sindon-Gécin (Gérard Sindon-Saindon), artiste peintre québécois ;
Zoël Saindon, médecin et homme politique québécois;

Toponyme



Village de Saindon, ancien nom du village de Sayabec au Bas-Saint-Laurent

Voir aussi 

 Sindon

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme